

Személyek
Angliai Erzsébet (1492–1495), VII. (Tudor) Henrik angol király lánya
Angliai Erzsébet (1533–1603), I. Erzsébet néven Anglia uralkodója, VIII. (Tudor) Henrik angol király lánya
Angliai Erzsébet (1596–1662) cseh királyné, I. (Stuart) Jakab angol király lánya
Angliai Erzsébet (1926– ), II. Erzsébet néven Anglia és Skócia (Nagy-Britannia) uralkodója, VI. (Windsor) György angol-skót (brit) király lánya

Opera
Angliai Erzsébet, Rossini 1815-ös operája I. Erzsébet angol királynőről